Gavin Rylands de Beer – zoologo e antiquario inglese
 Jan de Beer – pittore fiammingo
 Jannie de Beer – ex rugbista a 15 sudafricano
 Willem de Beer – velocista sudafricano
 Wolfgang de Beer – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco